Casbah steht für:

 Casbah (Band), japanische Thrash-Metal-Band
 Casbah – Verbotene Gassen (Originaltitel: Casbah), Film von 1948
 Casbah, arabische Bezeichnung für Zitadelle, siehe Kasbah